Il singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Rafael Nadal era il detentore del titolo e lo ha riconfermato battendo in finale Novak Đoković.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie passano direttamente al 2º turno

  Rafael Nadal (campione)
  Roger Federer (terzo turno)
  Novak Đoković  (finale)
  Andy Murray (semifinale)
  Juan Martín del Potro (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)

 Gaël Monfils (primo turno)
 David Ferrer (terzo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 David Nalbandian (terzo turno)
 Stanislas Wawrinka (semifinale)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Radek Štěpánek (primo turno)
 Nicolás Almagro (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta 
Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa 
Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Monte Carlo Masters 2009
ATP World Tour 2009